Major znamená latinsky větší nebo starší, později také vysoký úředník, starosta.

 major – vojenská hodnost
 major (akord) – označení pro durový akord

osobní jméno
 viz Major (příjmení)

jiné významy
 Major (tenis) – Major Championship, označení několika nejvýznamnějších turnajů sezóny v tenise často nazývaných grandslamové turnaje
 Major (golf) – Major Championship, označení několika nejvýznamnějších turnajů sezóny v golfu
 Major League Baseball – nejvyšší baseballová liga v Americe
 major Label – hlavní značka
 Walter Major – letecký motor značky Walter
 Třicet případů majora Zemana – český televizní seriál
 Zetor Major – typ československého traktoru značky Zetor
 Renault Major – typ tahače návěsů firmy Renault

Související články 
 minor

Externí odkazy